Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla International) van 2003 vond plaats van zondag 5 tot en met vrijdag 10 januari 2003 in de Australische plaats Hobart. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Martina Suchá strandde in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Sloveense Katarina Srebotnik kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Alicia Molik uit Australië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Amy Frazier in drie sets. Molik wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Tathiana Garbin en Rita Grande had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Grande speelde samen met Emmanuelle Gagliardi – zij strandden al in de eerste ronde.

Alle vier geplaatste teams deden wat zij moesten doen, en bereikten de halve finale – de nummers één en twee gingen naar de finale, en het eerste reekshoofd won de titel.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Jelena Lichovtseva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Oostenrijkse koppel Barbara Schett en Patricia Wartusch in twee sets, met een tiebreak als slot van het toernooi. Het was hun zevende gezamen­lijke titel. De Zimbabwaanse Black had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Russin Lichovtseva negen.

De Belgische Els Callens vormde het derde reekshoofd met de Zweedse Åsa Svensson – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Schett/Wartusch.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2003
Hobart